Cet article présente les résultats détaillés de la Ligue des champions de la CAF 2010.


Tour préliminaire 

APR gagne 3-2 et se qualifie au .

Djoliba gagne 1-0 et se qualifie au .

En aller/retour 2-2 après prolongations. ASC Linguère gagne les tirs au but et se qualifie au .

Ismaily gagne 2-0 et se qualifie au .

US Stade Tamponnaise gagne 5-2 et se qualifie au .

Africa Sports se qualifie au premier tour après le forfait du répresentant béninois.

Raja Casablanca gagne 4 —2 et se qualifie au .

Atlético Petróleos Luanda gagne 9-3 et se qualifie au .

En aller/retour 2-2.  Club africain se qualifie selon la règle des buts à l'extérieur au .

JS Kabylie gagne 5 – 1 en aller/retour et se qualifie au .

Gazelle FC gagne 3-2 et se qualifie au .

Al Merreikh Omdurman gagne 4-2 et se qualifie au .

Espérance de Tunis gagne 5-4 en aller/retour et se qualifie au .

ASFA Yennega gagne 6-1 et se qualifie au .

Curepipe Starlight gagne 3-2 et se qualifie au .

En aller/retour 2-2.  Gaborone United se qualifie selon la règle des buts à l'extérieur au .

Saint Eloi Lupopo gagne 4-2 et se qualifie au .

Gunners gagne 6-1 et se qualifie au .

Ittihad gagne 8-1 et se qualifie au .

Difaa El Jadida gagne 3-0 et se qualifie au .

Zanaco gagne 4-1 et se qualifie au .

Union Douala se qualifie au premier tour après le forfait du représentant de São Tomé-et-Principe.

ES Sétif gagne 4-3 et se qualifie au .

En aller/retour 4-4 après prolongations. Tiko United gagne les tirs au but et se qualifie au .

Supersport United gagne 5-3 et se qualifie au .

Ferroviário Maputo gagne 9-4 et se qualifie au .

Il s'agit d'une étape éliminatoire de 32 équipes, 26 équipes qualifées depuis le tour préliminaire, et 6 équipes qui ont été exempts du tour préliminaire.

Matchs aller : 19-; matchs retour: 2-.

TP Mazembe gagne 2-1 en agrégat et avance au second tour.

Djoliba AC fait match nul 1-1 en agrégat, gagne la séance des tirs au but 4-3 et avance au second tour.

Ismaily SC gagne 3-2 en agrégat et avance au second tour.

Al Hilal Omdurman gagne 4-1 en agrégat et avance au second tour.

Atlético Petróleos Luanda gagne 2-1 en agrégat et avance au second tour.

JS Kabylie gagne 2-1 en agrégat et avance au second tour.

Al Merreikh Omdurman gagne 3-1 en agrégat et avance au second tour.

Espérance de Tunis gagne 7-2 en agrégat et avance au second tour.

Gaborone United gagne 6-0 en agrégat et avance au second tour.

Dynamos gagne 2-0 en agrégat et avance au second tour.

Al Ahly SC gagne 2-1 en agrégat et avance au second tour.

agrégat 2-2 après les prolongations. Ittihad gagne la séance de tirs au but et avance au second tour.

Zanaco gagne 2-1 en agrégat et avance au second tour.

ES Sétif gagne 7-0 en agrégat et avance au second tour.

Aggregate 3-3. Heartland advanced on the away goals rule to the second tour.

Supersport United gagne 3-2 en agrégat et avance au second tour.

C'est un tour à élimination directe de seize équipes qualifiées depuis le premier tour, les vainqueurs avancent à la phase des poules, les perdants vers la Coupe de la confédération.

Matchs aller : 23- ; matchs retour 7-.

TP Mazembe gagne 4-0 en agrégat et avance à la phase des poules.

Ismaily SC gagne 4-1 en agrégat et avance à la phase des poules.

JS Kabylie gagne 3-2 en agrégat et avance à la phase des poules.

Espérance de Tunis gagne 4-1 en agrégat et avance à la phase des poules.

Dynamos gagne 4-2 en agrégat et avance à la phase des poules.

Al Ahly SC gagne 3-2 en agrégat et avance à la phase des poules.

ES Sétif gagne 3-2 en agrégat et avance à la phase des poules.

Heartland gagne 4-2 en agrégat et avance à la phase des poules.

Phase des poules

Groupe A

Groupe B

Demi-finale 
Les 2 premiers de chaque groupe affronteront les 2 premiers de l'autre groupe. C'est-à-dire;chaque  de l'un de deux groupes ira jouer le match aller de la demi-finale chez le  de l'autre groupe.

Finale

Aller

Retour

Vainqueur

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ligue des champions de la CAF 2010
 Coupe de la confédération 2010

Liens externes 
   Site officiel de la compétition
   Site officiel de la CAF
 Résultats du samedi 27 février 2010 sur eurosport.com.

Ligue des champions de la CAF 2010, résultats
Ligue des champions de la CAF 2010, résultats